Сан Мартин Тоспалан има више значења:

 Општина Сан Мартин Тоспалан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Тоспалан (Сан Мартин Тоспалан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику